Ситлалтепетл има више значења:

 Ситлалтепетл (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Ситлалтепетл (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ситлалтепетл (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ситлалтепетл (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику